Burton [börtn] může být:

 Burton (jméno) – mužské křestní jméno
 Burton (Dorset) – britské město

příjmení
 Adam Burton – australský baseballista
 Andrew Burton – australský snowboardista
 Brian Burton viz Danger Mouse
 Cliff Burton – americký spisovatel
 Euan Burton – britský judista
 Frederick Burton – britský alpský lyžař
 Gary Burton (1943) – americký jazzový vibrafonista
 Hester Burtonová (1913–2000) – anglická prozaička
 Hilarie Burtonová (* 1982) – americká herečka
 Charles Burton – americký zápasník
 James Burton (* 1939) – americký kytarista
 John Burton (kanoista) – americký kanoista
 John Burton (lyžař) – americký lyžař
 Jonathan Burton – americký reprezentant v jezdeckém sportu
 Laurence J. Burton (1926–2002) – americký politik
 Lawrence Burton – americký atlet
 Leslie Burton – britský atlet
 LeVar Burton – americký herec
 Michael Burton – americký plavec
 Rahn Burton (1934–2013) – americký klavírista
 Richard Burton – britský herec
 Richard Francis Burton (1821–1890) – britský cestovatel a spisovatel
 Robert Burton – britský atlet
 Tim Burton – americký spisovatel a režisér
 Timothy Burton – kanadský baseballista
 Trevor Burton (1944) – britský baskytarista a kytarista
 William Burton – australský plavec
 William Edward Burton – americký diskař

Externí odkazy 
 

Anglická příjmení